William Wallace (cavaller) (Paisley?, 1270 - Londres, 1305), cavaller escocès que va liderar la resistència contra l'ocupació anglesa d'Escòcia
 William Wallace (compositor) (Greenock, 1860 - Malmesbury, 1940), compositor anglès 
 William Wallace (matemàtic) (1768-1843), matemàtic escocès 
 William Wallace Campbell (Comtat de Hancock, 1862 - San Francisco, 1938), astrònom estatunidenc 
 William Wallace Denslow (1856 - 1915), il·lustrador i caricaturista nord-americà 
 William Vincent Wallace (Waterford, Irlanda, 1814 - castell de Bagen, França, 1865), pianista i compositor